Александар Стојковић може означавати више особа:

 Александар Стојковић (1915—1972), глумац и супруг Рахеле Ферари.
 Александар Стојковић (1972—), глумац.
 Александар Стојковић (1987—), српски фудбалер
 Александар Стојковић (1990—), српски фудбалер
 Александар Стојковић (1996—), српски фудбалер